Cipolla est un mot italien signifiant oignon.

C'est aussi un patronyme, porté notamment par :
 Carlo Maria Cipolla (1922-2000), historien économique italien.